Хадзипетрос — греческая фамилия:
 Хадзипетрос, Христодулос (1794—1869) — генерал-майор армии Греческого королевства, участник Греческой войны за независимость
 Хадзипетрос, Христос (1873—1945) — генерал-лейтенант греческой артиллерии, участник греко-турецкой войны 1897 года, Балканских войн, Первой мировой войны и Малоазийского похода греческой армии.